Skriptorium steht für:
 Skriptorium, eine mittelalterliche Schreibstube
 Skriptorium von Qumran, Teil der Ausgrabungsstätte Khirbet Qumran am Toten Meer
 Frankenthaler Skriptorium, eine klösterliche Schreibstube der Augustiner-Chorherren in Frankenthal, Bundesland Rheinland-Pfalz
 Reisen im Skriptorium, ein Titel eines Romanes von Paul Auster

Siehe auch:
 Scriptorium (Zeitschrift)
 EScriptorium, Software